Louis Breguet ist der Name folgender Personen:

* Louis Charles Breguet (1880–1955), französischer Flugzeugkonstrukteur, Segler und Unternehmer
 Louis Clément François Breguet (1804–1883), französischer Uhrmacher und Physiker